Chrostowa peut faire référence à:

Toponymie

Pologne 
 Chrostowa, village de la voïvodie de Łódź ;
 Chrostowa, village de la voïvodie de Petite-Pologne.